Apáti Miklós (1662–1724) református prédikátor, író
Apáti Miklós (1944–2016) költő, író